Абалкін — прізвище. 

Відомі носії:
 Абалкін Леонід Іванович (1930–2011) — російський економіст, академік РАН.
 Абалкін Микола Олександрович (1906–1986) — радянський театральний критик, літературознавець і журналіст.

Російські прізвища